Fraternitat (filosofia)
 Fraternitat reialista: bàndol de nobles i viles reials fidels al monarca en la Guerra de la Unió
 Organització fraternal
 Fraternitats d'estudiants
 La Fraternitat: primera coral catalana fundada per Josep Anselm Clavé el 1850
 La Fraternidad: (1847-1848) publicació comunista de Narcís Monturiol